Лен Райан Уайзман (; род. ) — американский режиссёр, сценарист, продюсер. Известен работой над фильмами «Другой мир» и «Крепкий орешек 4.0».

Юность
Уайзман родился и вырос во Фримонте, штат Калифорния. Он учился в американской средней школе, а затем изучал кино в колледже Де Анса в Купертино, штат Калифорния.

Карьера 
Свою карьеру начинал в качестве помощника режиссёра Роланда Эммериха. С ним он работал над фильмами «Звездные врата», «День независимости» и «Годзилла».

В 2003 году Лен Уайзман снял фильм «Другой мир». Хоть фильм и получил в целом отрицательные отзывы кинокритиков, но его сборы оказались достаточно высокими. В 2006 году под руководством Уайзмана был снят следующий фильм этой франшизы «Другой мир: Эволюция». В третьей и четвёртой частях данной серии фильмов («Другой мир: Восстание ликанов» и «Другой мир: Пробуждение») Лен стал продюсером.

В 2007 году Лен Уайзман снял «четвёртую часть Крепкого орешка» c Брюсом Уиллисом в главной роли. Фильм в целом получил хорошие отзывы и собрал хорошую кассу.

В 2010 году Уайзман снял пилотный выпуск сериала «Гавайи 5.0».

В августе 2012 года вышел новый блокбастер Уайзмана «Вспомнить всё».

В сентябре 2012 киностудия Universal Pictures, объявила, что Лен станет режиссёром перезапуска фильма о мумии. Премьера фильма запланирована на лето 2014 года. Однако в итоге фильм поставил Алекс Куртцман.

Личная жизнь
Уайзман был женат на воспитательнице детского сада по имени Дана. Он развелся с ней в 2003 году после встречи с актрисой Кейт Бекинсейл на съемках фильма «Другой мир». Бекинсейл также разорвала отношения со своим партнером Майклом Шином.

Уайзман женился на Бекинсейл 9 мая 2004 года в Бель-Эйре, Лос-Анджелес, Калифорния. 20 ноября 2015 года было объявлено, что они расстаются, а в 2016 году он подал на развод, сославшись на «непримиримые разногласия». По состоянию на ноябрь 2019 года их развод был завершен.

Фильмография

Фильмы

Телевидение

Примечания

Ссылки